Repsol Honda är ett MotoGP-stall och Honda Racing Corporations fabriksstall. Teamet har vunnit ett flertal världsmästerskap för förare i den främsta roadracingklassen (500GP eller MotoGP): 1995-1998 genom Mick Doohan, 1999 genom Àlex Crivillé, 2002 och 2003 genom Valentino Rossi, 2006 genom Nicky Hayden, 2011 genom Casey Stoner samt 2013 och 2014 genom Marc Márquez. Doohan och Rossi är de mest framgångsrika förarna på de röd-orange-svarta motorcyklarna. 

Teamchefer är HRC:S vice-VD Shuhei Nakamoto och Livio Suppo. Huvudsponsor är oljebolaget Repsol.

Säsonger i sammanfattning från 2002

2007-2011
Efter VM-segern 2006 hade teamet några mindre lyckosamma år. 2007 började tungt för Repsol Honda, som var bakom Yamaha och Ducati i fart och förarna Hayden och Dani Pedrosa vann inte någon av de nio första tävlingarna. Till de 9-10:e racen verkar de dock ha fått ordning på problemen med en pallplats för Hayden på Assen TT Circuit och en överlägsen seger för Pedrosa (med Hayden igen på tredjeplats) på Sachsenring. Avslutningen på Valenciabanan slutade med ännu en seger för Pedrosa som blev tvåa i VM. Roadracing-VM 2008 började bättre för stallet och Pedrosa, som ledde VM efter fyra omgångar, efter fyra raka pallplatser. Han övertog åter VM-ledningen efter nio deltävlingar. Sedan vurpade han i ledning i regnet på Sachsenring och skadade handen så illa att han tvingades avstå från USA:s GP. Det blev en tredjeplats i VM för Pedrosa.

Källor 
 http://racingmemo.free.fr/MOTO-GP-CH%20MONDE.htm
 http://www.motogp.com/en/teams/2010/Repsol+Honda+Team
 http://www.motogp.com/en/teams/2011/Repsol+Honda+Team
 http://www.motogp.com/en/teams/2012/Repsol+Honda+Team
 http://www.motogp.com/en/teams/2013/Repsol+Honda+Team
 http://www.motogp.com/en/teams/2014/Repsol+Honda+Team

Externa länkar 

 http://motogp.hondaracingcorporation.com/
 http://world.honda.com/HRC/repsolhondateam/

Honda Repsol